KJM steht für:
 KJM Buchverlag, deutscher Buchverlag
 Kansas Journal of Medicine, medizinische Fachzeitschrift
 Keio Journal of Medicine, medizinische Fachzeitschrift von der School of Medicine der Keiō-Universität
 Kommission für Jugendmedienschutz, Organ der Landesmedienanstalten in Deutschland
 Kreisjägermeister, gewählter Vorstand der Kreisjägerschaft
 Kyoto Jazz Massive, japanisches Musikprojekt

kjm steht für:
 Kháng (Sprache) (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache der Kháng in Vietnam

Abkürzung